Sezon NHL 2007/2008 był 90. sezonem gry National Hockey League, a 91. jej działalności. Pierwszy mecz sezonu odbył się 29 września 2007 roku i był to jednocześnie pierwszy mecz ligi NHL w historii rozegrany na kontynencie europejskim. W zdarzeniu tym uczestniczyły drużyny Anaheim Ducks – obrońca Pucharu Stanleya oraz Los Angeles Kings, które rozegrały spotkanie w londyńskiej hali The O2. 27 stycznia 2008 roku w Atlancie w hali Philips Arena rozegrany został NHL All-Star Game. Sezon zasadniczy zakończył się 6 kwietnia 2008 roku. Trzy dni później rozegrany został pierwszy mecz playoff. Sezon zakończył się 4 czerwca 2008 roku, kiedy to w sóstym finałowym spotkaniu drużyna Detroit Red Wings pokonała Pittsburgh Penguins.

Wydarzenia przedsezonowe

NHL Entry Draft 2007 

W dniach 22–23 czerwca 2007 roku w znajdującej się w mieście Columbus, hali Nationwide Arena odbył się czterdziesty piąty w historii draft, którym to drużyny występujące w lidze NHL mogły wybrać młodych, perspektywicznych zawodników. Z numerem pierwszym wybranym został Amerykanin Patrick Kane, pochodzący z klubu London Knights, skrzydłowy ten został wybrany przez drużynę Chicago Blackhawks. Łącznie zostało wybranych 211 graczy z 10 państw: 102 z Kanady, 65 ze Stanów Zjednoczonych, 15 ze Szwecji, 9 z Rosji, 5 z Czech, po 4 z Finlandii i Niemiec, 3 ze Słowacji, 2 z Ukrainy i Szwajcarii oraz jeden reprezentant Danii.

W pierwszej trójce draftu znaleźli się również: amerykański skrzydłowy James van Riemsdyk, który przeszedł do Philadelphia Flyers. Trzecim zawodnikiem draftu był kanadyjski środkowy Kyle Turris, który przeszedł do Phoenix Coyotes.

Sezon zasadniczy 
Pierwszą bramkę w sezonie zdobył Mike Cammalleri z Los Angeles Kings w inaugurującym sezon spotkaniu z drużyną Anaheim Ducks. Zawodnicy New Jersey Devils zagrali pierwszy sezon w hali Prudential Center w Newark. Drużyna Detroit Red Wings zwyciężyła w sezonie zasadniczym, zdobywając 115 punktów. Najskuteczniejszym strzelcem został Aleksandr Owieczkin, ustalając najlepszy od czasu przyznawania nagrody Maurice ‘Rocket’ Richard Trophy dla króla strzelców sezonu zasadniczego. Rosjanin zdobył również najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu zasadniczego.

NHL Winter Classic 
1 stycznia 2008 roku odbyła się pierwsza edycja NHL Winter Classic. Mecz rozegrany został na stadionie Ralph Wilson Stadium w Buffalo. Gospodarze – Buffalo Sabres podejmowali Pittsburgh Penguins. Mecz w regulaminowym czasie nie został rozstrzygnięty (wynik 1:1), więc potrzebna była dogrywka, która również nie zdecydowała o końcowym rezultacie. Rzuty karne skuteczniej egzekwowała drużyna z Pittsburgha i to ona wygrała to spotkanie. Decydujący najazd wykorzystał Sidney Crosby. Mecz na stadionie obejrzało 71,217 widzów. Wynik ten jest rekordem frekwencji meczu ligi NHL.

Mecz Gwiazd 
Mecz NHL All-Star Game został rozegrany w Philips Arena 27 stycznia 2008 roku. Wschód pokonał Zachód 8:7 (5:1, 0:2, 3:4). Bramki dla Wschodu zdobyli: dwie Eric Staal i Aleksander Owieczkin oraz po jednej Andriej Markow, Brian Campbell, Marián Hossa oraz Marc Savard, a dla Zachodu trzy Rick Nash oraz po jednej Scott Niedermayer, Ryan Getzlaf, Dion Phaneuf i Marian Gaborik. MVP meczu został wybrany Eric Staal z Carolina Hurricanes. Pierwsza bramka meczu padła w 12 sekundzie pierwszej tercji.

Tabela 

 Legenda: Lp. – miejsce, M – mecze, Z – zwycięstwa, P – porażki, OT – porażki po dogrywce lub rzutach karnych, Br – bramki, Bl – bilans bramkowy, Pkt – punkty     = lider dywizji,     = awans do playoff

Lista najlepszych strzelców

Playoff

Drzewko Play-Off 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie playoff, która rozgrywana będzie w czterech rundach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca Presidents’ Trophy (w tym wypadku Detroit Red Wings) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 2-2-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 2 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: trzeci, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Przypisy 

Sezony NHL
2007 w hokeju na lodzie
2008 w hokeju na lodzie